Orlean (fr. Orléans), miasto we Francji, stolica Regionu Centralnego i departamentu Loiret
 Nowy Orlean, miasto w USA, w stanie Luizjana
 Orleans, miejscowość w USA, w stanie Massachusetts
 Orleans, miejscowość w USA w stanie Vermont
 Hrabstwo Orleans w USA, w stanie Nowy Jork
 Île d’Orléans, wyspa w Kanadzie
 Orléans w Kanadzie, dawniej miejscowość, obecnie część Ottawy
 orlean – potoczna nazwa annato, żółtopomarańczowego barwnika terpenowego